Ньюка́сл (Нюкасль, ) — англомовний топонім, буквальне значення — Новий замок ().

Ньюкасл (повна назва Ньюкасл-апон-Тайн) — місто на північному-сході Англії

Ньюкасл (Австралія) — місто в Австралії, у штаті Новий Південний Уельс

Ньюкасл — місто, штат Вайомінг
 Ньюкасл — місто, штат Вашингтон
 Ньюкасл — місто, штат Мен
 Ньюкасл — місто, штат Оклахома
 Нью-касл — місто, штат Пенсільванія
 Ньюкасл — місто, штат Техас
 Ньюкасл — селище, штат Небраска
 Ньюкасл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ньюкасл — переписна місцевість, штат Мен
 Ньюкасл — переписна місцевість, штат Юта

Див. також 
 Ньюкаслський університет
 «Ньюкасл Юнайтед»
 HMS «Ньюкасл» (C76) — військовий корабель, легкий крейсер типу «Таун» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової та Корейської війн.
 Newcastle Brown Ale — британське пиво

Примітки